Михаи́л Еро́хин:
 
 Ерохин, Михаил Емельянович (1898—1959) — советский генерал-майор.
 Ерохин, Михаил Никитьевич (род. 1946) — российский учёный.